

Niemcy 
1 gmina:
 Lanz – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Pignitz

Polska 
Dawna nazwa:
 Łęczyce

Osoby 
 Otto Lanz – szwajcarski chirurg

Inne 
Heinrich Lanz AG – przedsiębiorstwo produkujące ciągniki i maszyny